Арагацо́тн ():

 Арагацотн — область на западе Армении.
 Арагацотн — село на юге Арагацотнской области Армении.